Кипрово — топоним:

Россия 
 Кипрово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Кипрово — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Кипрово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Кипрово — деревня в Дновском районе Псковской области.